Cendre peut, en premier lieu, faire référence à :

 la cendre, résidu d'une combustion ou incinération ; 

D'où, l'usage en chimie analytique du taux de cendre(s) ou ash content en anglais. Cette donnée gravimétrique caractéristique est basée sur l'élimination des matières organiques d'un échantillon de matériau par calcination à température définie durant un temps donné, selon une méthode d'essais (exemple simplifié : échantillon de  chauffé pendant  à  ±). Exprimé en %, il correspond au rapport de la masse du résidu obtenu après calcination à la masse initiale de l'échantillon. Voir aussi Cendres totales et, basé sur le même principe, mais à une température beaucoup plus faible, Extrait sec ;

 la cendre mortuaire, reliquat sacré de la crémation des êtres défunts ;

 la Cendre, terme symbolique et rituel de nombreuses religions, souvent écrit avec une majuscule initiale. Les écrits de liturgie chrétienne au  en précise la place dans le rituel catholique, ainsi que la conception théologique.

Il existe d'autres acceptions à ce terme :

Géologie 
 Une cendre volcanique, un type de roche, non-cohésif, qui s'érode très facile, et en général très rapidement (quelques jours à quelques mois), ou bien se consolide pour donner de la cinérite ou du tuf volcanique.

Taxonomie 
L'adjectif « cendre » désignant la couleur sombre de la cendre, issu de cendros, adjectif attesté en ancien français au sens de « couleur de cendre », est utilisé pour nommer des êtres vivants ou objets de cette couleur :
 papillon de cendre, un papillon de Guyane ;
 Pseudomys albocinereus ou souris gris-cendre.

Toponymie 
 Le Cendre, commune française.

Voir aussi 
 Cendrillon, héroïne du conte du même nom, elle tient son nom au fait qu'elle repose dans la cendre une fois son travail fini.

Notes et références